Rékas lehetséges jelentései:
 Temesrékas, romániai város Temes megyében
 Zagyvarékas, magyarországi község Jász-Nagykun-Szolnok megyében